Molekulska formula -{C10H18O2}- se može odnositi na:

 Sobrerol
 Cis-2-Decenoinska kiselina
 Multistriatin
 Gama-Dekalakton